Biologia: pirata (aranya), gènere d'aranyes.
 Dret: qui practica la pirateria
 Pirateria marítima, atac d'una embarcació amb l'objectiu de robar el seu carregament
 pirates barbarescos
 Pirateria marítima moderna
 Pirateria aèria
 Pirata informàtic, àvid entusiasta informàtic.
 Partit Pirata, diverses organitzacions